Astigmatizem se lahko nanaša na:
 astigmatizem napako očesa
 astigmatizem napako optične naprave (optične leče)